Picsel, un microbrowser ou micronavigateur ;
 Picsel, un pôle audiovisuel.